Huchet ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Angélique François Huchet de La Bédoyère (1786–1815), französischer Generalleutnant unter Napoléon Bonaparte
 Éric Huchet, französischer Lyrischer Tenor